È difficile essere un dio, romanzo del 1964 scritto da Arkadij e Boris Strugackij
 È difficile essere un dio (Es ist nicht leicht ein Gott zu sein), film del 1989 diretto da Peter Fleischmann
 È difficile essere un dio (Trudno byt bogom), film del 2013 diretto da Aleksej Jur'evič German